Aion o Eón alude en la mitología griega al dios del tiempo eterno y de la prosperidad. También puede hacer referencia a:

Ensayo
 Aion, obra del psiquiatra Carl Gustav Jung escrita en 1951.

Música
 Aiôn, sinfonía en cuatro movimientos del compositor italiano Giacinto Scelsi de 1961.
 Aion, álbum de música gótica del grupo australiano Dead Can Dance publicado en 1990.